Жуа́н Ка́рлуш Вила́са Тейше́йра (; 18 января 1993 года, Брага, Португалия) — португальский футболист, атакующий полузащитник клуба «Фамаликан».

Клубная карьера

«Спортинг» 
Тейшейра перешёл в молодёжную команду «Спортинга» в 2004 году из своего первого в карьере клуба «Браги». Он присоединился к основной команде в сезоне 2011/2012, получив 46 номер. Его первое попадание в заявку на матч произошло в декабре 2011 года в матче Лиги Европы против «Цюриха» и «Лацио».

«Ливерпуль» 
Впечатлив скаутов «Ливерпуля» клуб приобрёл игрока за 830,000 фунтов стерлинга в январе 2012 года. После присоединения к «Ливерпулю» Тейшейре дали прозвище «Новый Деку». Но сразу после присоединения к «Ливерпулю» Тейшера выбыл из строя команды, получив серьёзную травму спины на 6 месяцев. Тейшейра в сезоне 2012/2013 сыграл 20 матчей в Премьер-Лиге до 21 года, забив 2 гола. 19 мая 2015 года Тейшейра был признан Игроком года академии Ливерпуля, после его аренды в «Брайтон энд Хоув Альбион». Дебютировал в составе основной команды 12 февраля 2014 года в матче против «Фулхэма», заменив на 82 минуте Рахима Стерлинга.

«Брентфорд» (аренда) 
Тейшейра перешёл на правах аренды в «Брентфорд» 10 сентября 2013 года. Дебютировал за новый клуб 14 сентября 2013 года в матче лиги против «Транмир Роверс», выйдя на замену. Во втором матче Тейшейра сыграл 21 минуту, заменив Мартина Филло в матче против «Лейтон Ориента». Досрочно вернулся из аренды 7 октября 2013 года, сыграв всего 2 матча за «Брентфорд».

«Брайтон энд Хоув Альбион» (аренда) 
Тейшейра был отдан в аренду клубу «Брайтон энд Хоув Альбион» 15 августа 2014 года, сроком на 1 сезон. Тейшейра дебютировал на следующий день после перехода в «Брайтон энд Хоув Альбион» против «Бирмингем Сити», заменив Казенга Луа-Луа на 64-й минуте.
19 августа забил свой первый гол за клуб, в матче против «Лидс Юнайтед».

«Порту» 
14 июня 2016 года на правах свободного агента перешёл в «Порту». Контракт подписан до 2020 года. В качестве компенсации за воспитания футболиста «Ливерпуль» получит 250 тысяч фунтов.

Международная карьера 
Тейшейра выступал за различные молодёжные сборные Португалии.

Статистика

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Фейеноорд»